Джон Бакстер Тейлор младший (; 3 ноября 1882, Вашингтон — 2 декабря 1908, Филадельфия) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Тейлор участвовал в двух дисциплинах. Он стал чемпионом в смешанной эстафете, и первым олимпийским чемпионом среди афроамериканцев. Также, он участвовал в беге на 400 м, где прошёл в финал, но так как его соотечественник Джон Карпентер был дисквалифицирован, то он не участвовал в повторной гонке.

Ссылки 
 Джон Тейлор на sports-reference.com 

Выпускники Центральной средней школы (Филадельфия)
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1884 году
Родившиеся 3 ноября
Родившиеся в Вашингтоне
Умершие в 1908 году
Умершие 2 декабря
Умершие в Филадельфии
Бегуны на короткие дистанции США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Умершие от брюшного тифа